Les Nasty Boys sont une équipe de super-vilains créée par Marvel Comics.
  est un téléfilm américain réalisé par Rick Rosenthal en 1989.
 Nasty Boys est le titre original de la série télévisée américaine , créée par David Black en 1990.
 Les Nasty Boys, surnom d'un trio de lanceurs de relève au baseball au début des années 1990.
 Les Nasty Boys sont une équipe de catcheurs américains des années 1980-1990.